Enkelados () ist in der griechischen Mythologie:

 Enkelados, ein Gigant
 Enkelados (Sohn des Aigyptos), ein Sohn des Aigyptos
 Enkelados (Korybant), ein Pfleger des Zeuskindes
 Enkelados (Pferd), ein Ross des Poseidon

Siehe auch:
 Enceladus